Il doppio femminile del Canada Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Larisa Neiland e Arantxa Sánchez Vicario erano le detentrici del titolo ma quest'anno hanno partecipato con partner differenti

Savchenko ha giocato con Helena Suková e Sánchez Vicario con Mary Joe Fernández.

Fernández e Sánchez Vicario hanno perso nei quarti contro Yayuk Basuki e Caroline Vis.

Savchenko e Suková hanno perso in semifinale contro Nicole Arendt e Manon Bollegraf.

Basuki e Vis hanno battuto in finale 3–6, 7–5, 6–4 Arendt e Bollegraf.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Mary Joe Fernández /  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (finale)
 Larisa Neiland /  Helena Suková (semifinali)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (secondo turno)

 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (secondo turno) 
 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (campionesse) 
 Naoko Kijimuta /  Nana Miyagi (quarti di finale) 
 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1997